Suzanne Dekker (kunstenares) (1975), een Nederlands kunstenares
 Suzanne Dekker (politica) (1949), Tweede Kamerlid voor D66 (1981-82)